Егоровка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Егоровка — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Егоровка — село в Сорокском районе.
 Егоровка — село в Фалештском районе.

Россия 
 Егоровка — село в Табунском районе Алтайского края, упразднено в 1950-е годы.
 Егоровка — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Егоровка — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Егоровка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Егоровка — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Егоровка — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Егоровка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Егоровка — село в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Егоровка — село в Тарском районе Омской области.
 Егоровка — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Егоровка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Егоровка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Егоровка — село в Пичаевском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Егоровка — упразднённое село в Белогорском районе.
 Егоровка — упразднённое село в Джанкойском районе.

Украина 
 Егоровка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Егоровка — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Егоровка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Егоровка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Егоровка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Егоровка — село в Антрацитовском районе Луганской области.
 Егоровка — село в Старобельском районе Луганской области.
 Егоровка — село в Братском районе Николаевской области.
 Егоровка — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Егоровка — посёлок в Семёновском районе Полтавской области.
 Егоровка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Егоровка — село в Коропском районе Черниговской области.
 Егоровка — село в Прилукском районе Черниговской области.

Реки 
 Егоровка — река, приток Вязовки, протекает в Саратовской области, Волгоградской области

См. также